Феррарио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Феррарио, Джузеппе (1877—1932) — итальянский математик.
 Феррарио, Морено (род. 1959) — итальянский футболист.
 Феррарио, Рино (1926—2012) — итальянский футболист.
 Феррарио, Розина (1888—1957) — итальянская женщина-авиатор